Teekraut steht für:
 Tee (Pflanze), Camellia sinensis, echter Tee
 diverse Pflanzen für Aufgussgetränke, siehe Kräutertee